Vérbovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Vérbovka (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia